

Cinema 
 Travolti dal destino (Swept Away) – film del 2002 diretto da Guy Ritchie

Musica 
 Swept Away – album di Diana Ross del 1984
 Swept Away – album di Isaac Shepard del 2005
 Swept Away – singolo di Diana Ross del 1984, dall'album omonimo	
 Swept Away – traccia dell'album VOA di Sammy Hagar del 1984
 Swept Away – traccia dell'album Breakout degli Spyro Gyra del 1986
 Swept Away – traccia dell'album Chameleon Days di Yanni del 1988
 Swept Away – traccia dell'album Do You Want More?!!!??! dei The Roots del 1995

Televisione 
 Un episodio molto speciale (Swept Away – A Very Special Episode) – episodio della undicesima stagione di Law & Order - I due volti della giustizia
 Una gita pericolosa (Swept Away) – episodio della nona stagione di Baywatch
 Swept Away – episodio della quinta stagione di Dynasty
 Swept Away – episodio della prima stagione di Innamorati pazzi
 Travolto dalla nostalgia – episodio della seconda stagione di Melrose Place